Сеси́лия Бенеди́кте Торхёуг (; 27 июля 1969, Норвегия) — норвежская кёрлингистка.

Играла на позиции первого.

Достижения 
 : бронза (, , ).
 : золото (), серебро (), бронза (, ).
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин: золото (1992, 1993, 1995, 1999, 2000).
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Норвегии по кёрлингу